Antelope Mound bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Antelope Mound (New Mexico)
 Antelope Mound (Texas)